Das Interzonenturnier der Frauen 1985 in Havanna diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1986. Das Turnier fand im Juni 1985 in der kubanischen Hauptstadt Havanna statt.

Ergebnis

Stichkampf 
Die drei punktgleichen Spielerinnen absolvierten anschließend in Stockholm ein Turnier um den dritten Platz, der noch zum Einzug in das Kandidatenturnier berechtigte. Dabei traf jede Spielerin viermal auf jede der beiden anderen. Pia Cramling setzte sich in der zweiten Turnierhälfte gegen Iosseliani durch, Terescenco-Nuțu war beiden Gegnerinnen klar unterlegen.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1985 bei mark-weeks.com (englisch)

1985
Sportveranstaltung in Havanna
Sportveranstaltung in Stockholm
Schachwettbewerb in Kuba
Schachwettbewerb in Schweden
Schachveranstaltung 1985